Sommer-OL i Tokyo har flere betydninger:
Sommer-OL 1964
Sommer-OL 2020